Florence Morlighem (1970-), femme politique française ;
 Sébastien Morlighem (1971-), enseignant, chercheur et artiste français.